En la mitología griega, Meneceo (griego Antiguo: Μενοικεύς Menoikeús "fuerza de la casa") era el nombre de dos personajes de Tebas. Están relacionados por genealogía, el primero es el abuelo del segundo. 

 Meneceo, padre de Creonte, Yocasta e Hipónome (ambos abuelo y suegro de Edipo). Fue hijo del tebano Penteo y descendiente de los Espartos a través de su abuelo Equión.
 Meneceo, hijo de Creonte y posiblemente Eurídice. Según Higinio y Estacio, durante el reinado de Eteocles cuando los Siete contra Tebas asediaron a la ciudad, Meneceo se suicidó arrojándose desde los muros. Según apuntó Tiresias, cualquiera de los Espartos tendría que perecer en sacrificio al dios Ares, y así Tebas sería liberado del desastre. Tebas salió finalmente victoriosa. La batalla se recuerda como Los Siete contra Tebas, escrita por Esquilo. El escritor griego Pausanias visitó la tumba de Meneceo en el siglo II d. C. y escribió que  "Su suicidio fue en obediencia al oráculo de Delfos. En la tumba de Meneceo crecía un árbol de granadas. Si rompes su parte exterior de la fruta madura, entonces encontrarás un interior similar a la sangre. Este árbol de granadas todavía es floreciente."

Notas

Referencias 

 EURÍPIDES: Obra completa en griego, editada por Whitney J. Oates y Eugene O'Neill, Jr. Dos volúmenes.. Phoenissae, traducido por Robert Potter. Nueva York. Random House. 1938. Versión en línea en el Perseus Biblioteca Digital.
 EURÍPIDES: Euripidis Fabulae. vol. 3. Gilbert Murray. Oxford. Clarendon Press. Oxford. 1913. Texto griego disponible en Perseus Biblioteca Digital.
 HIGINO: Fabulae, traducidas y editadas por Mary Grant. Universidad de Kansas de Estudios Humanísticos. Versión en línea en el Topos Proyecto de Texto.
 PAUSANIAS: Descripción de Grecia, con traducción al inglés de W. H. S. Jones, Litt. D., y H. A. Ormerod, M. Un., 4 Volúmenes. Cambridge, MA, Harvard; Londres, William Heinemann Ltd. 1918. Versión en línea en la Perseus Biblioteca Digital.
 PAUSANIAS: Graeciae Descriptio. 3 vols. Leipzig, Teubner. 1903.  El texto griego disponible en el Perseus Biblioteca Digital.
 Biblioteca mitológica, con  traducción inglesa de Sir James George Frazer, F.B.Un., F.R.S. 2 Volúmenes, Cambridge, MA, Harvard; Londres, William Heinemann Ltd. 1921.
Perseus Biblioteca Digital. El texto griego está disponible del mismo sitio web.
 ESTACIO: Tebaida, traducida por John Henry Mozley. Harvard; Londres, William Heinemann Ltd. 1928. Topos Proyecto de Texto.
 ESTACIO: Tebaida. Vol. I-II.  Perseus Biblioteca Digital.

 SMITH, William: Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, s. v. Mienoecelus 1 y Mienoecelus 2. Londres. 1848.

 FILÓSTRATO EL VIEJO: Cuadros o Imágenes (Εικόνες); I, 4: Meneceo (Μενοικεύς); sobre Meneceo el hijo de Creonte.
 Traducción al inglés, en el sitio Theoi; trad. de 1931 de Arthur Fairbanks publicada en la Loeb Classical Library.
 Texto bilingüe griego - francés, en el sitio de Philippe Remacle.
 Texto griego, con índice electrónico, en el sitio del Proyecto Perseus; empleando el rótulo activo "load''", que se halla en la parte superior derecha, se obtiene ayuda en inglés con el vocabulario griego del texto.
 Texto griego, en Wikisource.
 Arthur Fairbanks (1864 - 1944): historiador estadounidense del arte que fue director del Museo de Bellas Artes de Boston desde 1908 hasta 1925.
 Philippe Remacle (1944 - 2011): helenista y latinista belga de expresión francesa.

Personajes de la mitología griega